Societat Andorrana de Ciències: entitat cultural d'Andorra.
 Sistema d'àlgebra computacional: programa d'ordinador o calculadora avançada que facilita el càlcul simbòlic.